Huan Huan peut faire référence à :
 Huan Huan, panda géant individuel ;
  (1970-2014), chanteuse et actrice taïwanaise.

Voir aussi 

 Huan Xiang